
Termin -{GMP}- ima više značenja.

 -{GMP}- je guanozin monofosfat.
 -{GMP}- () su regulacije za proizvođače hrane i lijekova kojima se osigurava kvalitet proizvoda.